O Domingo do Bom Pastor ocorre no quarto domingo da época da Páscoa. O nome deriva da leitura do evangelho para o dia, que é tirada do décimo capítulo do Evangelho de João. Nesta leitura, Cristo é descrito como o "Bom Pastor" que dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo do dia é o Salmo 23, que também faz uso de imagens de pastor.

Na Liturgia latina tradicional (pré-1970) (ver Missa Tridentina), e no Livro de Oração Comum e também nos Lecionários e calendários luteranos, este Evangelho é definido para o 'Segundo Domingo após a Páscoa' (que é equivalente ao terceiro domingo de Páscoa).

No calendário litúrgico católico (romano) e no Lecionário Comum Revisado usado nas igrejas anglicana (episcopal), luterana e muitas outras igrejas protestantes, esta leitura do evangelho é definida para o quarto domingo de Páscoa (equivalente ao terceiro domingo após a Páscoa) e, portanto, alguns também chame este dia de "Domingo do Bom Pastor".

O quarto domingo de Páscoa também é mantido como Domingo das Vocações em muitas denominações religiosas.

Festas de abril

Ano litúrgico